Гео́ргий Проко́фьев: Прокофьев, Георгий Алексеевич (1902—1939) — советский воздухоплаватель-стратонавт.
 Прокофьев, Георгий Евгеньевич (1895—1937) — комиссар государственной безопасности 1-го ранга.
 Прокофьев, Георгий Иванович (1923—1978) — лингвист, специалист по индонезийскому языку.
 Прокофьев, Георгий Николаевич (1897—1942) — советский лингвист и этнограф.